Claude François peut désigner :
 Claude François dit Frère Luc (1614-1685), un artiste peintre français et premier peintre de l'histoire du Québec ;
 Claude François (1939-1978), un chanteur français ;
 Claude François, un compilation de douze singles enregistrés par Claude François, entre  et .
 Claude François junior (né en 1968), un producteur français, fils aîné du chanteur Claude François.

Voir aussi